Ulica 1 Maja – popularna nazwa ulic w Polsce. Nazwa ulic nawiązuje do Święta Pracy.

Ulice 1 Maja w Polsce:
 Ulica 1 Maja w Katowicach
 Ulica 1 Maja w Lublinie
 Ulica 1 Maja w Olsztynie
 Ulica 1 Maja w Opolu
 Ulica 1 Maja w Siemianowicach Śląskich
 Ulica 1 Maja w Słubicach
 Ulica 1 Maja w Wałbrzychu
 Ulica 1 Maja w Płocku
Ulica 1 Maja w Kielcach
1 Maja